Franciaország
Maisons, település Franciaországban, Aude megyében
Maisons, település Franciaországban, Calvados megyében
Maisons, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Maisons-Alfort, település Franciaországban, Val-de-Marne megyében
Maisons-Laffitte, település Franciaországban, Yvelines megyében
Maisons-lès-Soulaines, település Franciaországban, Aube megyében
Maisons-lès-Chaource, település Franciaországban, Aube megyében
Maisons-du-Bois-Lièvremont, település Franciaországban, Doubs megyében
Maisons-en-Champagne, település Franciaországban, Marne megyében